Косточка — покрытое деревянистой оболочкой ядро в некоторых плодах.

Также косточками часто называют любые семена, встречающиеся в мякоти фруктов, ягод или овощей (арбузные косточки).

Использование 
Прежде всего, косточки используются как семена для размножения растений.

Абрикосовые и персиковые косточки служат заменителем горького миндаля.

Косточки, также как и другие типы семян, используются как сырьё для получения растительных масел.

В косметологии измельчённые косточки используются для получения скрабов.

Существуют сорта фруктов и ягод без косточек, специально выведенные для удобства потребителей (виноград кишмиш и другие).

Плод